European Exchange Rate Mechanism, Europees wisselkoersmechanisme
 Excentric Rotating Mass, een trilelement
 Enterprise Relationship Management, bedrijfsrelatiebeheer
 Enterprise Risk Management, bedrijfsrisicobeheer
 E-mail Response Management, professionele beheer van e-mails
 Entity-relationshipmodel, entiteit-relatiemodel

 
 Erm, een dorp in de gemeente Coevorden